Bussy-le-Repos (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bussy-le-Repos (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny